Дискография американского рэпера и участника мультиплатиновой хардкор-рэп группы Onyx, Fredro Starr, состоит из 4 сольных студийных альбомов, 3 сборников, 4 саундтреков, 14 синглов.

В 1984 году Фредро начинал как брейк-дансер и был известен под именем Magic. В конце 1985 года Фредро принял решение стать уличным поэтом под именем Kool Fredro. В 1988 году, окончив школу, в возрасте 17 лет, Fredro Starr создаёт рэп-группу Onyx вместе со своими товарищами по школе: Big DS и Suave (также известного как Sonny Seeza). В 1991 году Fredro Starr был открыт Jam Master Jay из группы Run-D.M.C., который подписал группу Onyx на свой лейбл JMJ Records. В том же году Sticky Fingaz присоединился к группе. Группа Onyx выпустила три топовых продаваемых альбома, прежде чем Фредро начал свою сольную карьеру. В составе группы Onyx в 1994 году Fredro Starr был номинирован на премию «Лучший Новый Рэп/Хип-Хоп Артист» на церемонии American Music Awards и победил в номинации «Лучший рэп альбом» на церемонии Soul Train Music Awards. За свою музыкальную карьеру Fredro Starr продал более 25 миллионов альбомов.

Альбомы

Студийные альбомы

Компиляции

Микстейпы

Саундтреки 
 9 ноября 1999 года: Зажигай, ребята
 19 декабря 2000 года: За мной последний танец
 14 июля 2009 года: Один День Из Жизни
 2 июля 2018 года: China Salesman (Music Inspired from the Motion Picture)

Синглы

Как ведущий артист

Как ведущий артист (свободные синглы) 
 2003: «So Called Beef (50 Cent Diss)»
 2004: «Thug Love»
 2004: «Wifey» (No Chorus Demo)
 2008: «Heaven Records»
 2008: «No He Didn’t»
 2009: «Blood (a.k.a. Rahs Wake)»

Гостевые участия 
 1998: «Xtreme» All City — Metropolis Gold
 1999: «Ghetto’s a Battlefield» Blaze — Light It Up (soundtrack)
 1999: «Serious Shit»Blaze Da Golden Jaw — Next Year / Serious Shit / Dual Action
 2001: «Get It Up» Sticky Fingaz — Black Trash: The Autobiography of Kirk Jones
 2001: «Don’t Be Afraid» Jerzey Mob — Outlawz Present Jerzey Mob Vol. 1
 2003: «I Don’t Know» Sticky Fingaz — Decade: "...but wait it gets worse"
 2004: «Smoke As Life» Grandmasta Vic feat. Fredro Starr & Mr Cheeks)
 2006: «Ride For The Block» Various Artists — Straight Out Da Hood
 2008: «The Greatest» Ruler Divine feat. Fredro Starr, Mr. Cheeks
 2009: «International Thug» Mal Da Udal — International Thug
 2009: «Vodka Rap» Mal Da Udal — International Thug
 2009: «Queens — Ростов» Песочные Люди (feat. Fredro Starr & БТР) — Сухое Горючее
 2009: «Black Bagz (100MAD Anthem Remix)» Chi King, Planet Asia, Fredro Starr & I$aid
 2009: «100 Mad Gang (Slam Again)» Skotadistes (Greece) feat. Fredro Starr
 2009: «Can You Hear Me» Various Artists (Detroit Diamonds, Fredro Starr & Sticky Fingaz) — A Day In the Life (The Soundtrack)
 2009: «Mexican Standoff» Various Artists (Fredro Starr, Michael K. Williams & Sticky Fingaz) — A Day In the Life (The Soundtrack)
 2009: «The Setup #2» Various Artists (Fredro Starr, Malik Barnhardt, Melinda Santiago, Mezmo, Sticky Fingaz & Tony Hussle) — A Day In the Life (The Soundtrack)
 2009: «The Assassination» Various Artists (Bokeem Woodbine, Fredro Starr & Hassan Johnson) — A Day In the Life (The Soundtrack)
 2009: «Can’t Live Forever» Various Artists (Bokeem Woodbine, Fredro Starr & Keith Robinson) — A Day In the Life (The Soundtrack)
 2009: «The Airport» Various Artists (Bokeem Woodbine, Faizon Love, Fredro Starr, Melinda Santiago, Michael Rapaport, Sticky Fingaz & Tyrin Turner) — A Day In the Life (The Soundtrack)
 2010: «Queens — Ростов» [Capella (За Полк) Remix] Песочные Люди (feat. Fredro Starr & Смоки Мо) — Горючая Смесь (Альбом Ремиксов)
 2010: «Queens — Ростов» [DJ Superman] Песочные Люди (feat. Fredro Starr) — Горючая Смесь (Альбом Ремиксов)
 2010: «Hustle101» Roc C — Scapegoat
 2010: «Time Is Money» Ese Lonely (feat. Chi King & Fredro Starr) — Time Is Money
 2010: «Time Is Money» Stranga The Great (feat. Chi King & Fredro Starr) — Time Is Money
 2010: «Multy» Chi-King — The Big Heist
 2010: «100MAD Anthem» Rah Bigalow — Bigalow Doctrine Part II Ruff
 2010: «Nobody Fear You» <small>I$aid feat. Fredro Starr and Chi King</small>
 2011: «Time Is Money» Stranga The Great (feat. Chi King, Fredro Starr, 12 O' Clock, and Illwerd) — Time Is Money
 2011: «That’s Us» Rah Bigalow (feat. Fredro Starr, Snak The Ripper & Chi King) — The Wack Rapper Assassinator
 2011: «Knuckle Up» Milez Grimez Ft. Fredro Starr & Rock (Of Heltah Skeltah)
 2011: «Celebrate» Fredro Starr & Layzie Bone — Fire Squad [EP]
 2011: «Fire Squad» Fredro Starr & Layzie Bone — Fire Squad [EP]
 2011: «Going In For The Kill» Fredro Starr & Layzie Bone — Fire Squad [EP]
 2011: «SMASHIN'» W.d.B.m. (Jay Monaco & Ray Ray Intl) feat. Fredro Starr
 2011: «SMASHIN'» (Italian Remix) W.d.B.m. (Jay Monaco & Ray Ray Intl) feat. Fredro Starr & Duke Montana
 2012: «Turn Da Heat Up» Krazy Drayz (of Das EFX) — Showtime
 2012: «The Legacy» Snowgoons ft. Esoteric, Ill Bill, Godilla, Fredro Starr (of Onyx), Sicknature, Punchline, Reks, Thirstin Howl the 3rd, Planetary (of Outerspace, Virtuoso, Maylay Sparks, Swann, Sav Killz, M-Dot & Reef The Lost Cauze — Snowgoons Dynasty
 2012: «100MadSouth» B-HI
 2012: «My Purpose» Young Noble — Outlaw Rydahz Vol. 1
 2012: «Wie die Zeit vergeht» Eko Fresh — Ek to the Roots
 2012: «Everybody Wins» T.O.B. — תהילה
 2013: «Panic Room» Dope D.O.D. — Da Roach
 2013: «Laughing To The Bank» J. Thaddeus — The Disgruntled Gentleman
 2013: «Reality Rap» Skripture — Still Standing
 2014: «My Brother’s Keeper» Young Noble & Hussein Fatal of Outlawz, Sticky Fingaz & DJ Kay Slay — Outlaw Nation Vol. 4
 2014: «Unholy» Reks (feat. Fredro Starr & Ruste Juxx) — Eyes Watching God
 2015: «Kill 'em All» Merkules — Scars
 2015: «Till» Mic Check feat. Fredro Starr & Hason — Str8Biz Legendz — EP
 2015: «Goonavision» Savage Brothers — Freedom Or Death
 2016: «LuCypher» by Reel Wolf (feat. Fredro Starr, Ghettosocks, Sars, Kid Fade, Sean Strange, Swifty Mcvay & DJ Tmb) из Reel Wolf The Underworld 2 2016: «Greca (cold world)» by Nigheddò Awamakers (feat. Fredro Starr) из Nigheddò Awamakers Retròvirus 2016: «Nasty’s World» by A$AP Mob (feat. A$AP Nast & Fredro Starr) из A$AP Mob Cozy Tapes, Volume 1 2016: «Team Death Match» by Snowgoons (feat. Diabolic, Chino XL, Lil' Fame, Fredro Starr  & Justin Tyme) из Snowgoons Goon Bap 2017: «Bamboo Skit» by A$AP Twelvyy (feat. Fredro Starr) из A$AP Twelvyy 12 2017: «The War» by Alphamale (feat. Fredro Starr) из Alphamale — The Battleground 2017: «Journey» by Larceny (feat. Fredro Starr & Metaphorz) из Larceny The Last Boyscout</small>
 2017: «Journey [Remix]» by Larceny (feat. Fredro Starr & Metaphorz)
 2018: «Tomorrow Ain’t Promised» by Evante & Fredro Starr из China Salesman (Music Inspired from the Motion Picture) 2018: «Running from Reality» by Optimystic (feat. Kali Ranks, Rampage & Fredro Starr) из Optimystic Salty Waterz 2018: «Still Fakin' The Funk» by Neek The Exotic (feat. Fredro Starr) из Neek The Exotic Hell Up In Queens 2018: «Wreck Boulevard» by NiCE Supreme (feat. Fredro Starr) из NiCE Supreme Loud Pack From Paris'' (EP)

Музыкальные видеоклипы 
 2001: «Dat Be Dem/Dyin For Rap» | Режиссёр: Jeff Byrd
 2001: «Perfect Chick» | Режиссёр: Jeff Byrd
 2003: «California Girls»
 2012: «180 On The Dash» | Режиссёр: David Tikva
 2012: «All Or Nothing» (feat. Begetz) | Режиссёр: David Tikva
 2012: «February» | Режиссёр: 416PRINCEBEATZ
 2012: «Made In The Streets» | Режиссёр: The Visionariez
 2012: «Private Jet To Heaven» | Режиссёр: David Tikva
 2012: «Bout That / Die 2day» | Режиссёр: Dave Manigault & Fredro Starr
 2013: «Change Up / End Of The Day» | Режиссёр: Dave Manigault & Fredro Starr
 2013: «Lock and Key / Everything I Love» | Режиссёр: Dave Manigault & Fredro Starr
 2013: «U Make Me Flyer / Top Floor» | Режиссёр: Dave Manigault & Fredro Starr
 2013: «What If 2» (Original Video) | Режиссёр: Andre Sigur & Only1RichHustle
 2014: «What If 2» | Режиссёр: JB Adkins
 2014: «Everyday Hell» | Режиссёр: JB Adkins
 2014: «That New York» | Режиссёр: Angel «OZ» Navarro
 2014: «Polo Wars» | Режиссёр: Angel «OZ» Navarro
 2016: «The Truth» | Режиссёр: Angel «OZ» Navarro
 2018: «Firestarr 2» (Short Movie) | Режиссёр: Fredro Starr and Michal Nemtuda
 2018: «South America» | Режиссёр: Fredro Starr and Pandora Films

Примечания

Ссылки 
 Fredro Starr на сайте Discogs
 

Fredro Starr
Fredro Starr